Christian Dotremont (1922-1979), peintre et poète belge
 Stanislas Dotremont (1893-1969), écrivain belge